Voir également les pages d'homophones ,  et .

Patronyme 
Le nom de famille Hogard est d'origine lorraine. 

 Henri Joseph Hogard, géomètre et dessinateur français (1776-1837)
 Henri Hogard, géologue français (1808-1880), fils du précédent
 Christophe Hogard, footballeur français
 Émile Hogard (1894-1990), général de brigade (infanterie) 
 Jacques Hogard (1918-1999), général de brigade (infanterie de marine)
 Jacques Hogard (1955-), colonel (Légion étrangère)
 Jean-François Hogard (1960-), général d'armée (troupes de marine)

Élément de toponyme 
 Le Hogard de la Balie, lieu-dit à Varaville (Calvados), région Normandie
 Le Hogard de la Rivière, lieu-dit à Varaville (Calvados), région Normandie

Notes et références